Soini steht für:

 Soini, eine Gemeinde in der Landschaft Südösterbotten, Finnland

Soini ist der Familienname folgender Personen:

 Emilia Soini (* 1995), finnische Squashspielerin
 Timo Soini (* 1962), finnischer Politiker (Basisfinnen) und Außenminister